Форт-Нокс может означать:

 Форт-Нокс — форт, национальный исторический памятник в штате Мэн.
 Форт-Нокс () — военная база в штате Кентукки; место хранения золотого запаса США.